Izmajlovo – quartiere di Mosca, nel Distretto Orientale
 Izmajlovo – insediamento di tipo urbano della oblast' di Ul'janovsk
Izmajlovo – stazione dell'anello centrale di Mosca
 Severnoe Izmajlovo – quartiere di Mosca, nel Distretto Orientale
 Vostočnoe Izmajlovo – quartiere di Mosca, nel Distretto Orientale

Pagine correlate 

Izmajlovskij